Basilica (bouwwerk), een gebouw voor handel en rechtspraak in de Romeinse oudheid
 Basilica (architectuur), een bouwkundig model voor kerken, zie Basilicastijl en Basilicaal
 Basilica minor, een pauselijke titel voor belangrijke kerken
 Basilica (wetboek), het 9e-eeuwse wetboek van keizer Leo VI van Byzantium
 Basilica (geslacht), een vlindergeslacht